Esta lista de municípios da Bahia por população está baseada na estimativa de 2017 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um pouco mais de 15 milhões de habitantes (7,5% da população brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com mais de 2,9 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com aproximadamente 627 mil, Vitória da Conquista com mais de 348 mil, Camaçari com 296 mil e Juazeiro com quase 222 mil pessoas. No final da lista aparecem Catolândia (último) e Lafaiete Coutinho (penúltimo) com um pouco mais de 3,6 mil e 3,9 mil habitantes, respectivamente.

Municípios 

Populacao
Populacao
Bahia
2017 na Bahia